Longueur d'ondes peut désigner :
La longueur d'onde, une grandeur physique utilisée pour caractériser des phénomènes périodiques ;
Longueur d'ondes, un album de Natasha St-Pier ;

Voir aussi
 Sur la même longueur d'ondes, troisième album de Diane Dufresne sorti en 1975
Sur la même longueur d'ondes, un magazine français consacré aux musiques actuelles ;
  Un festival de la radio et de l'écoute à Brest.